Слова и музыка — американская музыкальная комедия 1929 года, режиссёр Джеймс Тинлинг.
 Слова и музыка — американский фильм, режиссёр Нормана Таурога.
 Слова и музыка — франко-канадская музыкальная драма 1984 года, режиссёр Эли Шураки.
 Слова и музыка — российская драма 2004 года, режиссёр Иван Соловов.